Иван Фёдорович Галигузов (1934—2005) — советский и российский , педагог, краевед и учёный, доктор исторических наук (1985), профессор (1986).

Автор около ста научных публикаций, в том числе четырёх монографий.

Биография 
Родился 19 августа 1934 года в селе Верхнесмородино (по другим данным в деревне Новоселки) Поныровского района Курской области.

Во время Великой Отечественной войны его село было оккупировано фашистами, Иван пошел учиться в школу только в десятилетнем возрасте. После окончания школы в 1954—1957 годах служил в Советской армии.

В 1962 году окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) по специальность «учитель истории». Был направлен по распределению в Магнитогорск, где работал преподавателем Магнитогорского государственного педагогического института (МГПИ, 1962—1963), был лектором городского комитета КПСС (1963—1965), затем старшим преподавателем кафедры истории КПСС Магнитогорского горно-металлургического института (МГМИ, 1965—1967). В 1967 году Галигузов поступил в аспирантуру МГУ; в 1969 защитил кандидатскую диссертацию на тему «Партийное руководство развитием чёрной металлургии в четвёртой пятилетке (1946—1950 годы)», а в 1985 — докторскую диссертацию на тему «Партийное руководство развитием промышленности Урала в послевоенный период (1946—1961 годы)». В 1986 году ему было присвоено ученое звание профессора. В становлении И. Ф. Галигузова как ученого важную роль сыграли доктор исторических наук, профессор В. М. Селунская и академик Академии наук СССР Ю. С. Кукушкин.

В период работы в МГМИ, с 1972 по 1977 и с 1983 по 1991 годы он был заведующим кафедрой истории КПСС. В 1979—1983 годах был ректором Магнитогорского государственного педагогического института. В 1991 году Иван Фёдорович Галигузов перешел на работу в Высшее музыкальное училище (ныне — Магнитогорская государственная консерватория имени М. И. Глинки) на должность заведующего кафедрой философских, социально-экономических и гуманитарных дисциплин, которой заведовал до 2005 года.

Наряду с научно-преподавательской, Иван Фёдорович занимался и общественной деятельностью. В 1998—2002 годах участвовал в создании энциклопедии города Магнитогорска. Был членом Всесоюзного общества «Знание» и делегатом его съездов, избирался депутатом Магнитогорского городского Совета народных депутатов (1980—1984), в последние годы жизни руководил научно-исследовательской работой в Магнитогорском Центре национальных культур. Галигузов являлся одним из ведущих литераторов-краеведов Магнитогорска, его перу принадлежат книги:
 1978 год — «Флагман отечественной индустрии. История Магнитогорского металлургического комбината имени В. И. Ленина» (в соавторстве с М. Чурилиным). — Москва, «Мысль».
 1984 год — «Партийное руководство развитием промышленности Урала (1946—1961 гг.)». — Саратов, Издательство Саратовского университета.
 1994 год — «Станица Магнитная (от казачьей станицы до города металлургов)» (в соавторстве с В. Бакановым). — Магнитогорск, Магнитогорское полиграфпредприятие.
 2000 год — «Народы Южного Урала: история и культура». — Магнитогорск, Магнитогорский Дом печати.

Умер 6 октября 2005 года в Магнитогорске. Был похоронен на Левобережном кладбище города.

В музее музыкальной культуры Магнитогорска открыт стенд, рассказывающий об Иване Фёдоровиче Галигузове. На доме, где жил учёный, ему установлена мемориальная доска.

Награды 
 И. Ф. Галигузов был награждён медалями, в числе которых «За трудовую доблесть» (1976), а также Почетными грамотами правлений обществ «Знание» СССР и РСФСР, Челябинского областного Совета народных депутатов и Почетным знаком «За активную работу» Всесоюзного общества «Знание».
 Был дипломантом III Литературного конкурса имени К. М. Нефедьева (а книгу «Народы Южного Урала») и удостоен звания «Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации» (2004).

Примечания

Ссылки 
 НАУЧНАЯ ЭЛИТА Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова

Преподаватели Магнитогорского технического университета
Ректоры Магнитогорского государственного университета
Преподаватели Магнитогорской консерватории
Лауреаты литературного конкурса имени К. М. Нефедьева
Похороненные на Левобережном кладбище (Магнитогорск)
Депутаты Магнитогорского городского совета